Long Island puede referirse a:

Lugares 
Bahamas
 Isla Larga (Bahamas)

Estados Unidos
 Long Island, isla del estado de Nueva York.
 Long Island City, un área de Queens, Nueva York.
 Long Island (Maine), pueblo en el condado de Cumberland, Maine.
 Long Island (Kansas), ciudad en el condado de Phillips, Kansas.
 Long Island Sound, estuario del océano Atlántico, donde desembocan numerosos ríos de la región de Nueva York. 
 Municipio de Long Island, municipio en el condado de Phillips, Kansas.

Deporte 
 Long Island Blackbirds, equipos deportivos de la Universidad de Long Island.
 Torneo de Winston-Salem, anteriormente llamado Torneo de Long Island, torneo de tenis que se realizó en Long Island hasta el 2004 y después en New Haven hasta el 2010.

Transporte 
 Ferrocarril de Long Island, sistema de tren de cercanías que opera Long Island, Nueva York.
 Long Island City–Court Square (línea Crosstown), estación de metro en la línea Crosstown del metro de la ciudad de Nueva York.

Historia y fuerzas armadas 
 Batalla de Long Island, episodio de la Guerra de Independencia de Estados Unidos.
 USS Long Island , el nombre recibido por dos buques de la Armada de los Estados Unidos en honor a Long Island, Nueva York.